

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Averill – città del Vermont
 Averill Park – frazione della Contea di Rensselaer (New York)

Persone 
 Earl Averill – giocatore di baseball statunitense
 Taylor Averill – pallavolista statunitense
 Thomas Fox Averill – scrittore statunitense

Altro 
 Averill – piattaforma per processori Intel
 James Averill – personaggio del film I cancelli del cielo